Quiché kan syfta på:

 Quiché (folkslag) – ett folket 
 quiché (språk) – ett språk detta folk 
 Departamento del Quiché – ett departement i Guatemala
 Quiché Airport – en flygplats i Guatemala
 Quiche lorraine – en maträtt